In informatica e discipline affini, l'espressione codice binario si riferisce, in generale, a notazioni che utilizzano simboli binari o bit. Un bit può assumere due soli valori ( 0-1).Può avere numerosi significati specifici:

 Nel contesto della programmazione, "codice binario" si intende come "codice eseguibile da un processore", ovvero si riferisce a un programma (o altra porzione di software) scritto in linguaggio macchina
 Nel contesto della rappresentazione dei dati, "codice binario" si può riferire a un modo di rappresentazione dei numeri interi corrispondente al sistema numerico binario o a un sistema derivato (per esempio la rappresentazione in complemento a due)
 L'espressione potrebbe essere usata anche in senso generico per intendere un codice (nell'accezione della teoria dell'informazione, della crittografia o di altre discipline analoghe) che utilizza un alfabeto composto da due soli simboli(zero e uno).
 esempio: codifica binaria di 4 colori diversi: rosso, verde,blu, giallo. A ciascun colore possiamo associare il seguente codice : rosso 00, verde 01, blu 10, giallo 11.

Terminologia informatica